«Воеводина» () — сербский футбольный клуб из города Нови-Сад, в Южно-Бачском округе автономного края Воеводина, по наименованию которого и получил название. Основан в 1914 году. Домашние матчи команда проводит на арене «Караджордже» общей вместимостью около 15 000 зрителей.
Один из самых титулованных футбольных клубов чемпионата Югославии и сербской Суперлиги.

История клуба 
Клуб основан в 1914 году. Наивысшие достижения на внутренней арене — двукратный чемпион Югославии (1966 и 1989 года). В 1967 году «Воеводина» достигла четвертьфинала Кубка европейских чемпионов, где потерпела поражение от будущего обладателя трофея, шотландского «Селтика». После завоевания кубка (в финале, проходившем в Лиссабоне, был повержен миланский «Интер») 25 мая 1967 года, игроки «Селтика» заявили, что «Воеводина» была самым сильным соперником, с которым они встречались в течение сезона.

Клуб достигал финала Кубка Югославии в  и в  годах. В 1998 году «Воеводина» участвовала в финале Кубка Интертото. В 2007 году клуб снова вышел в финал кубка страны, но опять не смог завоевать трофей. В 2014 году «Воеводина» завоевала долгожданный Кубок Сербии, первый в её истории.

Стадион 
Домашний стадион «Воеводины» — стадион «Караджордже» в городе Нови-Сад. Его вместимость составляет 15 000 места, это самый большой футбольный стадион в городе. Стадион также является домашней ареной для молодёжной сборной Сербии по футболу. На нём проходил прощальный матч Синиши Михайловича.

Ультрас 
Ультрас «Воеводины» дружат с ультрас клуба «Борац» Баня-Лука.

Достижения клуба

Национальные 
 Первая лига Югославии
  Чемпион (2): 1965/66, 1988/89
  Вице-чемпион (3): 1956/57, 1961/62, 1974/75
  Бронзовый призёр (2): 1958/59, 

 Чемпионат Югославии / Суперлига Сербии
  Вице-чемпион (1): 2008/09
  Бронзовый призёр (13): , , 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2006/07, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2019/20

 Кубок Югославии
  Финалист (1): 

 Кубок Сербии и Черногории / Кубок Сербии  Победитель (2): 2013/14, 2019/20
  Финалист (5): , 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2012/13

 Международные 
 Кубок Митропы  Победитель (1): 
  Финалист (1): 1957

 Кубок Интертото  Финалист''' (1): 1998

Статистика выступлений с 2006 года 

 По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках

Известные игроки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Форум футбольного клуба 
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es 

ФК «Войводина»